Stutten (bouwkunde), het (tijdelijk) ondersteunen van een constructie
Szczuczyn, een Poolse stad